

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Hans Välimäki (1970-), chef finlandais
 Jussi Välimäki (1974-), pilote de rallye finlandais ;
 Juuso Välimäki (1998-), joueur finlandais de hockey sur glace ;
 Linda Välimäki (1990-), joueuse de hockey sur glace finlandaise ;

Homonymie
Homonymie de patronyme